Joshi Helgesson (née le  à Tibro) est une patineuse artistique suédoise.

Biographie

Carrière sportive 
Quatrième des Championnats du monde junior en 2009, elle fait ses débuts chez les senirs en 2009-2010. En 2011, elle est sélectionnée pour ses premiers Championnats du monde et se classe quinzième. Au niveau national, elle remporte son premier titre en 2013.

Elle obtient son meilleur résultat international aux Championnats d'Europe 2015 avec une quatrième place.

Sœur de Viktoria Helgesson qui pratique également le patinage artistique au haut niveau, elle est entraînée par sa mère Christina.

Palmarès

Références

Liens externes 
 

Naissance en juin 1993
Patineuse artistique suédoise
Naissance à Tibro